Aleph – japońska sekta religijna
 Aleph – system biblioteczny umożliwiający automatyzację obsługi i integrację sieci katalogów bibliotecznych
 Aleph – substancja psychoaktywna z grupy fenyloetyloamin

Zobacz też 
 
 Alef